Politische Abteilungen waren und sind meist Unterorganisationen verschiedener Institutionen, unter anderem

 in den deutschen Konzentrationslagern, siehe Politische Abteilung (KZ).
 im Auswärtigen Amt, siehe Politische Abteilung (Auswärtiges Amt).